François Houtart (1925-2017), prêtre et sociologue belge, militant de la cause du tiers-monde ;
 François Houtart (né en 1956), musicien belge, organiste et compositeur, neveu du précédent.